Носії прізвища:
 Кривицька Леся Сергіївна (дошлюбне прізвище — Єлисе́єва; 1899—1983) — українська акторка і громадська діячка. Народна артистка УРСР.
 Кривицька Олена Сергіївна (1987) — українська фехтувальниця. Учасниця Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні. Майстер спорту міжнародного класу.

Див. також 
 Кривицьке
 Кривицький
 Кривицька селищна рада

Прізвища
Жіночі форми прізвищ